Сти́вен Макка́рти: Маккарти, Стив (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Маккарти, Стивен (род. 1988) — американский футболист.